Příjmení Topinka nebo Topinková nosí tyto osobnosti:

 Hubert Topinka, český hudebník, zakládající člen skupiny Clou
 Jan Topinka (rozcestník) – více osobností
 Lukáš Topinka (* 1988), český kulturista
 Miloslav Topinka (* 1945), český básník a esejista
 Miroslava Topinková Knapková (* 1980), česká reprezentační veslařka a olympijská vítězka
 Monika Topinková (1980), česká reprezentantka v orientačním běhu
 Tomáš Topinka, český motocyklový závodník
 Vladimír Topinka, český hudebník, klavírista

Externí odkazy